Gredin est un personnage des Annales du Disque-monde, de Terry Pratchett.

Il est le chat de la sorcière Nounou Ogg, un British Blue qui apparaît pour la première fois dans Trois Sœurcières. C'est un gros matou borgne et malveillant, recouvert de tissu cicatriciel, avec des oreilles déchiquetées à force de se battre et une odeur "capable de mettre à mal les sinus d'un renard crevé".

En dépit de toute vraisemblance, Nounou Ogg continue de clamer qu'il est un pauvre chaton sans défense, alors qu'il cherche à manger, tuer ou violer toutes les créatures qu'il rencontre, allant jusqu'à terroriser les loups et les ours. Gredin élimine notamment un vampire dans Nobliaux et sorcières ainsi que dans "mécomptes de fées" puis dans Carpe Jugulum.

Considérant le Disque entier comme son territoire, Gredin est l'ascendant de la plupart des chats du royaume de Lancre.

Dans Mécomptes de fées Gredin est, pour des raisons qui semblaient à l'origine bonnes, momentanément changé en être humain(en l'occurrence un homme d'un bon mètre quatre-vingt-dix, musclé, borgne également et vêtu de cuir; cette métamorphose explique à sa maîtresse pourquoi "toutes les chattes du quartier miaulaient"). Il en résulte une instabilité constante de son champ morphologique, le portant instinctivement à se retransformer dès lors qu'il se retrouverait dans une situation qu'un chat ne saurait dépêtrer lui-même (notamment lorsqu'il est surpris égorgeant un poulet voisin ou bloqué avec une cuisinière en colère).

Les seuls créatures à pouvoir effrayer Gredin sont :

Les Nac Mac Feegle dans Carpe Jugulum.
Legba, le coq noir de Madame Gogol (Mécomptes de fées).
Le chaton blanc de Mémé Ciredutemps qui lui planta ses griffes sur le museau lors de leur première rencontre.

Gredin sévit dans les tomes Trois Sœursières, Mécomptes de fées, Nobliaux et sorcières, Masquarade, Carpe Jugulum et Les Ch'tits Hommes libres.

Personnage du Disque-monde
Chat de fiction

en:Flora and fauna of the Discworld#Greebo